William Pulteney kan syfta på:

William Pulteney, 1:e earl av Bath (1684–1764)
William Pulteney, viscount Pulteney (1731–1763)
William Pulteney, 5:e baronet (1729–1805)
William Pulteney Pulteney (1861–1941)